Slovo mrchožrout má více významů:

 mrchožrout – organismus konzumující mrtvá těla
 označení pro několik rodů brouků z čeledi mrchožroutovití (Silphidae), tributu mrchožrouti (Silphini)
Aclypea 
Dendroxena 
Oiceoptoma 
Phosphuga 
Silpha 
Thanatophilus